Roland Garros in 1980 bij de vrouwen werd voor de 73e keer gehouden. De Amerikaanse Chris Evert-Lloyd won het toernooi door in de finale de Roemeense Virginia Ruzici met 6-0 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1980